Brian Kerr peut faire référence à:

 Brian Kerr (1953-), entraîneur de football irlandais (équipe nationale de la République d'Irlande, équipe nationale des îles Féroé)
 Brian Kerr (1981-), joueur de football écossais (Newcastle United, Motherwell, Hibernian, équipe nationale) et manager (Albion Rovers)
  (1945-), homme politique canadien
 Brian Kerr, baron Kerr de Tonaghmore (1948−2020), Lord Law Lord britannique et ancien Lord Chief Justice d'Irlande du Nord